Василёнок — белорусская фамилия. Известные носители:

 Василёнок, Михаил Михайлович (род. 1948) — советский и латышский хоккеист, тренер.
 Василёнок, Ольга Владимировна (род. 1980) — белорусская лыжница.